Elegest ist der Name von:

 Elegest (Jenissei) (177 km), Nebenfluss des Jenissei in Sibirien, Republik Tuwa, Russland, Asien
 Elegest (Ortschaft), Ortschaft am Elegest in Sibirien, Republik Tuwa, Russland, Asien

Siehe auch:
 Ust-Elegest